Міге́л (;  — ) — португальський інфант. Принц Португальський (1499—1500), Астурійський і Жиронський (1498—1500). Представник Авіської династії. Народився в Сарагосі, Арагон. Первісток португальського короля Мануела I від першої дружини, арагонської інфанти Ізабели, принцеси Астурійської. На момент народження став спадкоємцем португальського престолу, а також Арагонської і Кастильської Корон за правом матері. Помер через 2 роки, в Гранаді, Кастилія. Прізвисько — Ми́рний ()

Імена 
 Міге́л () — в португальських документах.
 Міге́ль () — в іспанських документах.
 Міге́л Аві́ський () — за назвою династії.
 Міге́л Ми́рний (; ) — за прізвиськом, наданим при хрещенні в знак миру між Португалією і Кастилією-Арагоном
 Міге́л Португа́льський () — за назвою країни.

Біографія 
Мігел народився 23 серпня 1498 року в Сарагосі, Арагон. Він був первістком португальського короля Мануела I і його першої дружини, арагонської інфанти Ізабели, спадкоємниці одночасно Арагонської і Кастильської Корон. Мати хлопчика померла за годину після народження сина, ймовірно через постійні пости, самобичування або постійні поїздки на пізніх термінах вагітності.

Відразу після народження Мігел отримав титули принца Астурійського і Жиронського, спадкоємця Кастилії й Арагону, а 7 березня 1499 року був офіційно названий принцом Португальським. Він став престолонаслідником кастильської бабусі Ізабели І, арагонського діда Фернандо ІІ і батька відповідно. 

Мігел залишався під опікою Фернандо II й Ізабели I аж до своєї смерті в 1500 році. Хлопчик помер на руках у бабусі. Його поховали поруч із матір'ю в монастирі Санта-Ісабель в Толедо, а потім перепоховали в Королівській капелі Гранади. Причина смерті невідома.

Після смерті Мігела спадкоємицею Кастильської і Арагонської корон стала старша з трьох тіток хлопчика, Хуана I, а можливим королівським наступником Португалії — старша сестра Мануела I і колишня королева Леонора Авіська.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Зведені брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Downey, Kirsten. Isabella: the Warrior Queen. New York: Nan A. Talese, 2014.
 Fernández Álvarez, Manuel. Isabel la Católica. Madrid: Espasa-Calpe, 2003.
 Oliveira e Costa, João Paulo. Episódios da Monarquia Portuguesa. Lisboa: Cículos de Leitores e Temas e Debates, 2013.  
 Rodrigues Oliveira, Ana. Rainhas medievais de Portugal. Dezassete mulheres, duas dinastias, quatro séculos de História. Lisboa: A esfera dos livros, 2010.

Посилання 

 

Авіська династія
Португальські інфанти
Принци Астурійські
Принци Жиронські
Принци Португальські